Siminoc ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Siminoc (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Siminoc (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea